Harstad steht für:
 Harstad, norwegische Stadt 
 Harstad (Schiff), norwegisches Küstenwachschiff

Harstad ist der Familienname folgender Personen:
 Johan Harstad (* 1979), norwegischer Autor
 Trude Harstad (* 1974), norwegische Biathletin